Тарвер — фамилия. Известные носители:
 
 Тарвер, Антонио (род. 1968) — американский боксёр-профессионал.
 Тарвер, Кейтлин (род. 1989) — американская певица, автор песен и актриса.